Taphaeus är ett släkte av steklar som beskrevs av Wesmael 1835. Taphaeus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Taphaeus